Plusieurs endroits portent le nom de Rezvanshahr en Iran :
 Rezvanshahr dans la province de Gilan, 
 Rezvanshahr dans la province d'Ispahan, 
 Rezvanshahr dans la province de Yazd, 
 le comté de Rezvanshahr, un comté dans la province de Gilan. 

Homonymie de toponyme